Wirgman ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Wirgman (1832–1891), britischer Karikaturist
 Theodore Blake Wirgman (1848–1925), britischer Maler und Illustrator